Factor 8 est un film catastrophe dans lequel un avion est infecté par une maladie contagieuse.
 Factor 8 est un film documentaire dans lequel une contamination dans une prison est dénoncée.